Ted Ray, teljes nevén Edward Rivers John Ray (1877–1943) hivatásos angol golfjátékos, többszörös bajnok
 Ted Ray, született Charles Olden, (1905–1977) brit (angol) színész, komikus, műsorvezető, showman